Открытый чемпионат Франции 2017 — 116-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося во французском Париже на кортах местного теннисного центра «Roland Garros». Традиционно выявляются победители соревнования в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырёх — у старших юниоров.

В 2017 году матчи основных сеток прошли с 28 мая по 11 июня. Соревнование традиционно завершало весенний отрезок сезона турниров серии на грунтовом покрытии.

Прошлогодние победители среди взрослых:
 в мужском одиночном разряде —  Новак Джокович
 в женском одиночном разряде —  Гарбинье Мугуруса
 в мужском парном разряде —  Марк Лопес и  Фелисиано Лопес
 в женском парном разряде —  Каролин Гарсия и  Кристина Младенович
 в смешанном парном разряде —  Мартина Хингис и  Леандер Паес

Общая информация

Рейтинговые очки и призовые деньги

Рейтинговые очки 
Ниже представлено распределение рейтинговых очков теннисистов на турнире Большого шлема «Roland Garros».

Взрослые

Юниоры

Призовые деньги 

* на двоих игроков

Сеянные игроки 
Ниже представлены сеянные игроки согласно рейтингу WTA и ATP на 22 мая 2017 года.

Мужской одиночный разряд

Женский одиночный разряд

Соревнования

Взрослые

Мужчины. Одиночный турнир 

 Рафаэль Надаль обыграл Стэна Вавринку со счётом 6:2, 6:3, 6:1.

 Надаль прервал трёхлетнюю «засуху» без побед на турнирах Большого шлема.
 Надаль выиграл рекордный 10-й «Ролан Гаррос», став единственным теннисистом в истории Открытой эры, выигравшим 10 титулов на одном «мэйджоре».
 Надаль выиграл 15-й турнир Большого шлема в карьере и занял на тот момент второе место в истории по данному показателю (больше только у Федерера).
 4-й в сезоне и 73-й титул в карьере для Надаля в основном туре ассоциации.
 Надаль одержал победу на 4-м грунтовом турнире в сезоне (Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Ролан Гаррос).
 Надаль потерпел только одно поражение на грунте в 2017 году — в Риме против Тима.
 Вавринка в 4-й раз в карьере вышел в финал на турнире Большого шлема и впервые потерпел поражение.
 Вавринка сыграл 3-й одиночный финал в сезоне и 28-й за карьеру в туре ассоциации.
 19-я личная встреча между Вавринкой и Надалем, 16-я победа Надаля.

Женщины. Одиночный турнир 

 Елена Остапенко обыграла  Симону Халеп со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

 20-летняя Остапенко из Латвии стала первой несеянной теннисисткой в Открытой эре, выигравшей «Ролан Гаррос».
 Остапенко стала первой представительницей Латвии, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде (мужском и женском).
 Остапенко прервала свою трёхматчевую серию из поражений в финалах WTA и впервые выиграла титул на профессиональном уровне.
 Халеп вышла во второй финал на турнирах Большого шлема в карьере и во второй раз потерпела поражение.
 Халеп сыграла 3-й одиночный финал в сезоне и 25-й за карьеру в туре ассоциации.

Мужчины. Парный турнир 

 Майкл Винус /  Райан Харрисон обыграли  Сантьяго Гонсалеса /  Дональда Янга со счётом 7:6(5), 6:7(4), 6:3.

 Дебютный титул на турнирах серии Большого шлема для Винуса и Харрисона в первом же финале серии.
 Винус выиграл 2-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.
 Харрисон выиграл 2-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Первый финал в качестве пары для Гонсалеса и Янга.

Женщины. Парный турнир 

 Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова обыграли  Эшли Барти /  Кейси Деллакква со счётом 6:2, 6:1.

 Третья победа подряд на турнирах серии Большого шлема для Маттек-Сандс и Шафаржовой.
 11-й совместный титул WTA для Бетани и Луции.
 Пятый Большой шлем для чешки и американки в качестве пары, вторая победа на Ролан Гарросе.
 Маттек-Сандс выиграла 4-й парный титул в сезоне и 26-й за карьеру в туре ассоциации.
 Шафаржова выиграла 3-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в туре ассоциации.
 Седьмое поражение Деллакква в финалах парных соревнований на Больших шлемах.

Микст 

 Габриэла Дабровски /  Рохан Бопанна обыграли  Анну-Лену Грёнефельд /  Роберта Фару со счётом 2:6, 6:2, [12-10].
 Бопанна и Дабровски выиграли дебютный титул на соревнованиях серии.

Юниоры

Юноши. Одиночный турнир 

 Алексей Попырин обыграл  Николу Куна со счётом 7:6(5), 6:3.

Девушки. Одиночный турнир 

 Уитни Осигве обыграла  Клер Лю со счётом 6:4, 6:7(5), 6:3.

Юноши. Парный турнир 

 Никола Кун /  Жомбор Пирош обыграли  Васила Киркова /  Дэнни Томаса со счётом 6:4, 6:4.

Девушки. Парный турнир 

 Бьянка Андрееску /  Карсон Брэнстин обыграли  Олесю Первушину /  Анастасию Потапову со счётом 6:1, 6:3.

См. также 
 Мировой тур ATP 2017
 WTA Тур 2017
 Юниорский тур ITF 2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Май 2017 года
Июнь 2017 года